Otani kan som auktorsförkortning betyda:

 Yoshio Otani
 Hironao Otani

Robotskapade auktorsförkortningar